Samantha Saint (Memphis, 8 de junho de 1987) é uma atriz pornográfica e modelo erótica americana.

Carreira
Saint entrou na indústria de filmes adultos em 2011. Em setembro de 2012, ela assinou um contrato de exclusividade com a Wicked Pictures. Ela foi capa da revista Penthouse em outubro de 2012.

Prêmios e indicações

Ligações externas 

 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas dos Estados Unidos
Naturais de Memphis (Tennessee)